Mužská dvouhra Moneta Czech Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do singlové soutěže prostějovského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl český tenista Jiří Veselý, kterého ve druhém kole vyřadil Švéd Elias Ymer, figurující na 122. místě žebříčku.

Poprvé v historii prostějovského turnaje, založeného v roce 1994, se do čtvrtfinále neprobojoval žádný český tenista.
 
Vítězem se stal 21letý Španěl a 155. hráč světové klasifikace Jaume Munar, jenž ve finále za 77 minut zdolal srbského tenistu Lasla Djereho po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Na okruhu ATP Challenger Tour si tak připsal druhé turnajové vítězství a první na antuce.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moneta Czech Open
ATP Challenger Tour 2018
Tenis v Česku v roce 2018